„Headhunter“ е седми студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Получава златен сертификат в САЩ. Песента „Screaming in the Night“ е най-големият хит на групата, като се излъчва по класическите рок радио станции.

През 2014 г. е преиздаден от британската Rock Candy Records.

Състав 
 Марк Колер – китара
 Фернандо фон Арб – китара
 Крис фон Рор – бас, перкусии
 Марк Сторс – вокали
 Стиви Пейс – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1983 година